Bauwelt bezeichnet:

 Bauwelt (Unternehmen), eine Baustoffhandelskooperation in Österreich
 Bauwelt (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift in Architektur und Bauwesen
 eine Wissensplattform für private Bauherrn und Modernisierer (Webseite)